Cossurella pseudakania är en ringmaskart som beskrevs av Ewing 1986. Cossurella pseudakania ingår i släktet Cossurella och familjen Cossuridae. 

Artens utbredningsområde är Mexikanska golfen. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pseudakania